Малиновец — название населённых пунктов:

В России:
 Малиновец — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Малиновец — деревня в Боровичском районе Новгородской области.

В Словакии:
 Малиновец (до 1948 года — Мадьяровце) — часть населённого пункта  (ранее — отдельный нас.пункт); в честь него была названа мадьяровская археологическая культура.